Амер ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сельва. Занимает площадь 49,86 км². Население — 2306 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 amer.cat — Официальная страница
 Информация Правительства Каталонии
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 www.vila-amer.net

Муниципалитеты Жироны